Loë steht für:

 Loë (Adelsgeschlecht), westfälisches Adelsgeschlecht

Loë ist der Familienname folgender Personen:

 Eugen von Loë (1869–1904), deutscher Landrat des Siegkreises
 Felix von Loë (1825–1896), deutscher Verwaltungsjurist und Politiker, MdL Preußen
 Friedrich Leopold von Loë (1861–1899), deutscher Politiker (Zentrum), MdR
 Isabelle Gräfin von Loë (1903–2009), deutsche Adlige
 Maximilian von Loë (1801–1850), deutscher Landrat und Politiker, MdPL der Rheinprovinz
 Maximilian August von Loë (1817–1879), deutscher Gutsbesitzer und Politiker, MdR des Norddeutschen Bundes
 Otto von Loë (1835–1892), deutscher Jurist und Politiker, MdR
 Paulus von Loë (1866–1919), deutscher Dominikaner und Ordenshistoriker 
 Walter von Loë (1828–1908), deutscher Generalfeldmarschall
 Wolfgang Loë-Bagier (1907–1972), deutscher Filmeditor, Tontechniker und Regieassistent